Борис Кац:
 Кац, Борис Аронович (род. 1947) — музыковед и педагог, культуролог, литературовед.
 Кац, Борис Гершевич (род. 1947) — американский учёный в области информатики и компьютерных наук, брат В. Г. Каца.